Klarenthal ist der Name von:

 Klarenthal (Saarbrücken), Stadtteil der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken
 Wiesbaden-Klarenthal, Stadtteil der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden
 Kloster Klarenthal, ehemaliges Kloster bei Wiesbaden